Људевит Галић (Ореховица, 23. август 1919 — Опатија, 4. јануар 2007) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те ▲
|-
| 1949. || Мајка Катина || Совјетски представник анкетне комисије
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне || Пјевалица
|-
| 1956. || Опсада || Немачки стражар
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Редар / Полицајац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Телал
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну Кратки филм || /
|-
| 1964. || Службени положај || Грађевинаров пријатељ из ресторана
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || /
|-
| 1965. || Човик од свита || Газда Мартин
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || Крчмар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Мејаши ТВ серија || Фурдек
|-
| 1970. || Кратка ноћ ТВ филм || /
|-
| 1970. || Колиње ТВ филм || Фурдек
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Млинар Гашпар
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || /
|-
| 1972. || Хармоника ТВ филм || Шеф Жељезничке станице
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Судац
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Конобар
|-
| 1975. || Тена ТВ филм || Отац
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. ||Ковачев шегрт
|-
| 1975. || Грунтовчани ТВ серија || Стефина Ловренчек
|-
| 1976. || Капелски кресови ТВ серија || Човјечуљак
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Сеп
|-
| 1977. || Акција стадион || Кочијаш
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Господин Баузин
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Шверцер у купеу вагона
|-
| 1978. || Судите ме ТВ филм || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија|| Ковачев шегрт
|-
| 1979. || Живи били па видјели || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1981. || Лидија ТВ филм || /
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Поправљач инструмената / Лугар
|-
| 1982. || Киклоп (ТВ филм)||
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ серија)||
|-
| 1984. || Инспектор Винко ТВ серија || Станчић
|-
| 1985. || Хајдучки гај ТВ серија || Сељак
|-
| 1985. || Хорватов избор || Габрек
|-
| 1985. || За срећу је потребно троје || Продавац карата за влак
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Габрек
|-
| 1988. || Господски живот Стипе Звонарова ТВ филм || Портир
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1991. || Ђука Беговић || Лука
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 2007.
Хрватски глумци
Југословенски глумци